Наби:
 Набиев, Рахмон Набиевич
 Наби — один из видов пророка в исламе.
 Наби — французская художественная группа, основана Полем Серюзье.
 Наби (1642—1712) — турецкий поэт и писатель.